Мастерс 1980 (, также известен как Benson and Hedges Masters 1980 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 6 по 10 февраля 1980 года в конференц-центре Уэмбли, Лондон. Победителем турнира стал Терри Гриффитс, обыгравший в финале Алекса Хиггинса со счётом 9:5. Для Хиггинса это был третий финал Мастерс подряд.

Призовой фонд 

 Общий призовой фонд: GB£ 14 000
 Победитель: £ 4 500

Высший брейк 

 131 — Терри Гриффитс

Результаты

Первый раунд 

Матчи из 9 фреймов

 Клифф Торбурн 5:3 Джон Вирго 
 Алекс Хиггинс 5:1 Фред Дэвис

Плей-офф

Ссылки 

 Результаты турнира на top-snooker 

Мастерс (снукер)
1980 год в снукере